Зви́дки () — село (до 2009 г. — посёлок),
Боровской сельский совет,
Змиёвский район,
Харьковская область.

Код КОАТУУ — 6321781004. Население по переписи 2001 года составляет 228 (109/119 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Звидки находится в 2-х км от реки Уды, примыкает к селу Боровая, от которого отделено железнодорожной веткой, станция Звидки.
Рядом с селом в балке Долгая находится массив садовых участков.

Происхождение названия 
В некоторых документах село называют как Зведки.
Украинское Звідки переводится как «откуда».

История 
 1660 — дата основания.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Змиёвского района